

Architettura
Moschea di Hisar – moschea di Smirne, in Turchia

Diritto
India
Hisar – Lok Sabha dell'Haryana
Hisar – Vidhan Sabha dell'Haryana

Geografia
India
Hisar – città dello stato dell'Haryana
Distretto di Hisar – distretto dell'Haryana
Divisione di Hisar – divisione dell'Haryana
Serbia
Hisar – collina nei pressi di Leskovac

Guerra
HİSAR – missile terra-aria sviluppato dalla Roketsan e dalla Aselsan

Urbanistica
Aeroporto di Hisar – aeroporto dell'omonima città
Hisar Junction railway station – stazione ferroviaria dell'omonima città

Pagine correlate
Hissar (disambigua)